Мартињице могу бити:

 Мартињице (Кромјержиж), насељено мјесто у округу Кромјержиж, Злински крај, Чешка Република
 Мартињице (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република